Schildberg bezeichnet:

Ortschaften

 in Deutschland:
 einen Ortsteil der Gemeinde Rüting im Landkreis Nordwestmecklenburg in Mecklenburg-Vorpommern

 in Österreich:
 Schildberg (Gemeinde Böheimkirchen), einen Ortsteil der Gemeinde Böheimkirchen im Bezirk Sankt Pölten-Land in Niederösterreich
 Schildberg (Gemeinde Sankt Paul) einen Ortsteil der Gemeinde Sankt Paul im Lavanttal im Bezirk Wolfsberg in Kärnten

 in Polen:
 Ostrzeszów (ehemals Schildberg im Landkreis Schildberg, Wartheland), eine Stadt in der Woiwodschaft Großpolen
 Golenice (ehemals Schildberg im Landkreis Königsberg Nm., Brandenburg), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Westpommern; siehe: Gmina Myślibórz
 Kamien (ehemals Schildberg im Landkreis Schlochau, Westpreußen), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Pommern; siehe: Gmina Debrzno
 Kazanów (ehemals Schildberg im Landkreis Strehlen, Schlesien), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Niederschlesien; siehe: Gmina Strzelin

 in Tschechien:
 Štíty (ehemals Schildberg in Mähren, Landkreis Hohenstadt), eine Ortschaft im Okres Šumperk

Verwaltungseinheit:

 Kreis Schildberg in der preußischen Provinz Posen

Berge:
 Schildberg (Schobergruppe), , Berg in der Schobergruppe in Kärnten
 Schildberg (Wienerwald), 393 m, Berg im nördlichen Wienerwald östlich von Sankt Pölten in Niederösterreich
 Schildberg (Naturschutzgebiet), 254 m, Berg bei Lügde, Kreis Lippe, Nordrhein-Westfalen
 Schildauer Berg (auch Schildberg genannt), 217,2 m, Berg bei Schildau, Landkreis Nordsachsen, Sachsen; mit Aussichtsturm
 Schildberg (Rheinhessen), 209,8 m, Berg bei Sulzheim (Rheinhessen), Landkreis Alzey-Worms, Rheinland-Pfalz; mit Aussichtsturm

Burgen:

Personen:

 Friedrich-Wilhelm Schildberg (1934–2018), deutscher Chirurg

Siehe auch:
 Schildenberg
 Schildenberger
 Schilderberg
 Schildburg
 Schiltberg
 Schiltberger
 Schiltenberger